

Geografia

Niemcy 
 Granzin - dzielnica Hagenow
 Granzin - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Grąsino
 Gręzino

Osoby 
 Martin Granzin - niemiecki historyk
 Max Granzin - niemiecki polityk